Brandon Williams puede referirse a varias personas:

 Brandon Williams (n. 1975), baloncestista estadounidense.
 Brandon Williams (n. 1999), baloncestista estadounidense.
 Brandon Williams (n. 2000), futbolista británico.